Норте 1. Сексион има више значења:

 Норте 1. Сексион, Буена Виста (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Норте 1. Сексион, Сан Хулијан (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику